En la mitología japonesa, Maristino es el nombre que recibe una divinidad adorada como uno de los dioses de la guerra. 

Se le dedican grandes fiestas anuales en el mes de abril y antiguamente se celebraban, además, simulacros de guerra.

Referencias 

Dioses de la mitología japonesa
Dioses de la guerra